Малоазиатский город Никея осаждался несколько раз:

 Осада Никеи в 727 году — неудачная попытка взятия Никеи Омейядским халифатом у Византийской империи.
 Первый захват Никеи сельджуками в 1078 году — успешная попытка взятия Никеи турками-сельджуками у Византийской империи.
 Осада Никеи в 1097 году — успешная попытка взятия Никеи крестоносцами и византийцами у турок-сельджуков.
 Осада Никеи в 1113 году — неудачная попытка взятия Никеи турками-сельджуками у Византийской империи.
 Осада Никеи в 1302—1331 годах — успешная попытка захвата Никеи турками-османами у Византийской империи.